CARE kan betekenen:
Computer-aided railway engineering
Een hulpverleningsorganisatie, zie CARE (hulpverleningsorganisatie)